P102 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 102, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament